Det finns flera som heter Ulrika Nilsson:
Ulrika Nilsson (sopran)
Ulrika Nilsson (journalist)